Prozor steht für:

 Prozor (Kroatien), Gemeinde in Kroatien, Teil der Großgemeinde von Otočac
 Prozor-Rama, eine Gemeinde in Bosnien und Herzegowina

Prozor ist der Familienname folgender Personen:

 Moritz Prozor (1849–1928), russischer Botschafter